La parola taḥrīr (), significa "liberazione", essendo un masdar (nomen actionis) della radice trilittera <Ḥ - R - R>, che significa "liberare, rendere o essere libero" .

Al di là del suo abbondante uso all'interno di una serie assai vasta di organizzazioni e movimenti politici, la parola è diventata famosa, in contesto non arabofono, a causa dei grandi raduni del 2011 di cittadini egiziani di ogni classe e credo religioso che, nella centrale Mīdān (Maydān) al-Taḥrīr del Cairo, hanno condotto dopo vari giorni e vicissitudini anche violente alle dimissioni del presidente della repubblica Hosni Mubarak e alla fine del suo ultratrentennale regime. 

Espressioni comuni della lingua araba